Толанд () — английская фамилия.

Известные носители:
 Толанд, Грегг (1904—1948) — американский кинооператор.
 Толанд, Джон (1670—1722) — ирландский философ.
 Толанд, Джон (1912—2004) — американский историк, биограф Гитлера.